Otto Scherzer ist der Name folgender Personen:

* Otto Scherzer (Organist) (1821–1886), deutscher Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Otto Scherzer (Physiker) (1909–1982), deutscher Physiker